Ploștina se poate referi la:
Ploștina, Buzău
Ploștina, Dolj
Ploștina, Gorj
Ploștina, Vrancea